Notturno ist
 eine Musikform aus dem Barock, siehe Nocturne (Musik)
 der Name der gekürzten Kinofassung der österreichischen TV-Miniserie Mit meinen heißen Tränen
 ein Dokumentarfilm von Gianfranco Rosi aus dem Jahr 2020, siehe Notturno (Film)